Ez a lista Nógrád vármegye műemlékeit tartalmazza. A vármegye műemlékekben leggazdagabb települése a világörökség része Hollókő. A községben 52 védett objektum található.

A lista
 Hollókő műemlékeinek felsorolását Hollókő műemlékeinek listája tartalmazza

klasszicista

|}

Jegyzetek

Források
 
 

Magyarországi műemlékek listái